Andreas Johansson peut faire référence à :
 Andreas Johansson (1973-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Andreas Johansson (1978-), joueur suédois de football ;
 Andreas Johansson (1982-), joueur suédois de football.
 Andreas Johansson (1991-), un copilote de rallyes suédois.